Het Ladbrokes World Darts Championship 2008 was het 15e wereldkampioenschap georganiseerd door de Professional Darts Corporation sinds het zich afscheidde van de British Darts Organisation. Het toernooi is begonnen op maandag 17 december 2007 en het eindigde op 1 januari 2008 in het Alexandra Palace in Londen. Het toernooi werd voor de tweede keer gewonnen door de Canadees John Part. Dit keer na een 7 - 2 overwinning op de Engelsman Kirk Shepherd in de finale.

Uitslagen

Eerste ronde 

(1) Phil Taylor  </font>91.11 3-2  Michael van Gerwen </font>85.99
(32) Adrian Gray  </font>88.01 2-3  Mark Walsh </font>87.63
(16) Andy Jenkins  </font>86.80 3-2  Miloslav Navrátil </font>83.12
(17) Alan Tabern  </font>87.96 3-1  Per Laursen </font>84.17
(8) Roland Scholten  </font>94.25 3-2  Matt Clark </font>93.88
(25) Mervyn King  </font>95.97 3-2  Michael Rosenauer </font>86.60
(9) Wayne Mardle  </font>91.13 3-2  Ray Carver </font>90.30
(24) Wes Newton  </font>87.15 0-3  Jamie Caven </font>89.36
(5) Peter Manley  </font>90.09 3-2  Toon Greebe </font>89.60
(28) Alan Warriner-Little  </font>80.98 3-1  Shi Yongsheng </font>76.38
(12) Colin Lloyd  </font>85.75 2-3  Jan van der Rassel </font>90.66
(21) Denis Ovens  </font>85.08 3-0  Colin Monk </font>69.48
(4) Terry Jenkins  </font>83.62 2-3  Kirk Shepherd </font>79.09
(29) Mick McGowan  </font>86.66 3-0  Jason Barry </font>87.75
(13) Barrie Bates  </font>82.99 3-0  Gerry Convery </font>79.50
(20) Colin Osborne  </font>90.33 1-3  Erwin Extercatte </font>92.58

(2) Raymond van Barneveld  </font>89.12 3-0  Anthony Forde </font>81.84
(31) Bob Anderson  </font>91.07 2-3  Jason Clark </font>89.70
(15) Kevin Painter  </font>96.45 3-0  Gary Mawson </font>83.86
(18) Chris Mason  </font>84.72 3-1  Steve Brown </font>77.61
(7) Adrian Lewis  </font>96.79 3-1  Dave Askew </font>90.46
(26) Vincent van der Voort  </font>86.94 3-2  Jelle Klaasen </font>90.27
(10) Dennis Priestley  </font>92.06 1-3  Steve Maish </font>92.59
(23) Wayne Jones  </font>83.71 0-3  Tony Eccles </font>91.17
(6) Andy Hamilton  </font>90.20 3-1  Leroy Kwadijk </font>74.17
(27) Alex Roy  </font>86.41 3-2  Warren Parry </font>83.56
(11) John Part  </font>94.08 3-1  Charles Losper </font>85.21
(22) Andy Smith  </font>81.11 2-3  Mensur Suljović </font>83.26
(3) James Wade  </font>89.82 3-0  Steve MacArthur </font>75.66
(30) Steve Beaton  </font>76.99 3-0  Steve Evans </font>75.56
(14) Ronnie Baxter  </font>90.31 3-2  Dan Olson </font>85.17
(19) Mark Dudbridge  </font>85.46 3-1  Steve Hine </font>83.07

Laatste 32

Prijzengeld
Het World Championship 2008 had een totale prijzenpot van £600.000 - een stijging van £100.000 ten opzichte van het voorgaande jaar. Het prijzengeld voor de vroegtijdige uitschakelingen waren gestegen, terwijl de opbrengst voor de winnaar en finalist ongewijzigd zijn gebleven.

 Totaal budget: £600.000
 Winnaar: £100.000
 Nummer twee: £50.000
 Halvefinalisten: £22.500
 Kwartfinalisten: £15.000
 Verliezers derde ronde: £10.500
 Verliezers tweede ronde: £7.000
 Verliezers eerste ronde: £4.000
 Verliezers voorronde: £2.500
 Bonus voor een negendarter: £1.000

Darts in 2008
2008